

Integralna część wsi w Polsce 

 Wg TERYT jesy 1
 Paliwoda – przysiółek wsi Biestrzynnik w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Ozimek.

Osoby o nazwisku 
 Bolesław Paliwoda – polski duchowny, przywódca Centrum Chrześcijańskiego Kanaan,
 Janusz Paliwoda (ur. 1972) – polski pisarz, prozaik, poeta, dziennikarz i nauczyciel języka polskiego,
 Jarosław Paliwoda – polski żużlowiec, zawodnik klubu Victoria Piła, 
 Józef Paliwoda (1917–2007) – polski działacz społeczny i kombatancki, pułkownik WP, specjalista w zakresie prawa administracyjnego i rolnego,
 Katia Paliwoda – polska aktorka głosowa,
 Krzysztof Paliwoda – polski gitarzysta, członek zespołu Skaldowie,
 Marceli Paliwoda (1840–1895) – polski duchowny rzymskokatolicki, profesor prawa kanonicznego, rektor Uniwersytetu Lwowskiego, teolog,
 Paweł Paliwoda (1963–2013) – polski dziennikarz i publicysta,
 Tadeusz Paliwoda – polski kardiolog,
 Zbigniew Paliwoda (ur. 1926) – polski działacz powojennego podziemia antykomunistycznego,
 Zdzisław Paliwoda – polski sportowiec, Mistrz Polski Racketlon w kategorii Mężczyzn 45+

Postaci fikcyjne 
 Janek Paliwoda – postać z filmu Problemat profesora Czelawy,
 Kapral KBW Paliwoda – postać z 5 sezonu serialu Czas honoru,
 Redaktor Paliwoda – postać z serialu 5 dni z życia emeryta.

Inne 
 Paliwoda – utwór grupy Kabanos z albumu Kiełbie we łbie,
 Paliwoda XVIII w. (j. ukr. Паливода ХVІІІ ст.) – sztuka ukraińskiego dramaturga Iwana Karpenko-Kary.

Polskie nazwiska